Cassida pellegrini — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается на Кипре, в Израиле, Ливане и Саудовской Аравии.

Экология 
Кормовым растением является Lycium schweinfurthii (паслёновые).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1868 году